— литературная премия Японии, присуждавшаяся авторам выдающихся художественных произведений (включая литературу для детей и драматургию) и литературоведческих работ. Премия была учреждена в 1954 году издательством «Синтёся» и присуждалась ежегодно, пока не прекратила существование после проведённой издательством реформы системы литературных премий. В состав жюри входили писатели, литературные критики и члены редакционного совета литературного журнала «Синтё». В разные годы премии удостаивались такие писатели, как Юкио Мисима, Сёхэй Оока, Кэндзабуро Оэ и Сюсаку Эндо.

Лауреаты

Ссылки 

 список наград 

Синтёся